Българският есперантски съюз, основан през 1907 г. в Търново с първоначално наименование Българска есперантска лига, е културно-просветна организация на есперантистите в България.

Негов печатен орган е списание „Български есперантист“, което излиза от 1919 г.

Външни препратки 
 Информация и учебни материали за есперанто на български език 

Организации във Велико Търново
Есперанто в България